|}

Der Name Norra stambanan () wurde im Laufe der Zeit für verschiedene Bahnstrecken in Schweden verwendet.

Ursprüngliche Norra stambanan 
Norra stambanan bezeichnete ursprünglich die staatliche Bahnstrecke Stockholm–Uppsala–Krylbo–Storvik. Diese war Teil des vom schwedischen Reichstag 1854 beschlossenen Netzes von vom Staat zu bauenden normalspurigen Stammbahnen. Der Bau der Strecke begann 1871. Am 6. September 1875 wurde die Strecke bis Storvik eröffnet.

Stambanan genom Norrland 
Gemäß dem ursprünglichen Parlamentsbeschluss von 1854 sollte die Norra stambanan in Storvik enden. Bereits während der Planungsarbeiten wurden jedoch unter dem Namen Stambanan genom Norrland verschiedene Alternativen für eine Verlängerung in nördlicher Richtung untersucht. 1873 beschloss der Reichstag den Bau einer normalspurigen Verlängerung und legte die Streckenführung zunächst bis Ljusdal über Ockelbo, Bollnäs und Järvsö fest, so dass die Bauarbeiten ab Storvik bereits vor der offiziellen Eröffnung der ursprünglichen Norra stambana im Januar 1875 beginnen konnten. 1877 wurde schließlich der Streckenverlauf nördlich von Ljusdal festgelegt, so dass die Gesamtstrecke bis Ånge am 16. September 1881 eröffnet werden konnte.

Neue Streckenbezeichnung 
1990 legte die damalige Eisenbahnbehörde Banverket die Bezeichnungen der meisten schwedischen Eisenbahnstrecken neu fest. Die seitdem als Norra stambanan bezeichnete Strecke besteht aus der ehemaligen Stambanan genom Norrland sowie der ehemals privaten Bahnstrecke Gävle–Ockelbo. Der Abschnitt südlich von Storvik wurde anderen Strecken zugeschlagen. Dieser heutige Verlauf ist im Streckenband dargestellt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Västernorrlands län
Norrland
Bahnstrecke in Gävleborgs län